Öfenbach heißen folgende Gewässer:

 Öfenbach oder Eckaugraben, rechter Zufluss der Ramsauer Ache in Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Öfenbach (Saalach), (indirekter?) rechter Zufluss vom Kienalkopf der Saalach nahe Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Ofenbach